Harring ist

der Familienname folgender Personen
 Harro Harring (1798–1870), deutscher Revolutionär, Maler und Dichter
 Harry K. Harring (1871–1928), dänisch-US-amerikanischer Zoologe 
 Laura Harring (* 1964), amerikanische Schauspielerin
 Peter Harring (1938–2013), österreichischer Politiker (FPÖ)

ein Ortsname:
 Harring (Weyarn), Wüstung in der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Haring